Dit is de wereldranglijst van oktober 1998 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 21 oktober 1998.

Mannen 10